HD 343246 — двойная звезда в созвездии Геркулеса на расстоянии приблизительно 648 световых лет (около 199 парсек) от Солнца. Возраст звезды определён как около 5,4 млрд лет.

Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
Первый компонент (WDS J18533+2407A) — жёлтый карлик спектрального класса G2V, или F8. Видимая звёздная величина звезды — +10,84m. Масса — около 1,211 солнечной, радиус — около 1,44 солнечного, светимость — около 1,632 солнечной. Эффективная температура — около 5526 K.

Второй компонент (WDS J18533+2407B). Видимая звёздная величина звезды — +12,7m. Удалён на 9 угловых секунд.

Планетная система 
В 2015 году группой астрономов проекта  было объявлено об открытии планеты KELT-8 b.

Ссылки 
 KELT-8 b на сайте «Энциклопедия внесолнечных планет».
 HD 343246 на сайте «Планетные системы».

Примечания 

Планетные системы